Сегунда 1981/1982 () — 51-й сезон Второго дивизиона Испании по футболу с момента его создания. В чемпионате приняли участие 20 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 на lafutbolteca.com 

1981/1982
Испания
Испания
Спорт в Испании в 1981 году
Спорт в Испании в 1982 году